Eiffel – język programowania
 Gustave Eiffel – francuski inżynier
Podobne:
 Eifel – pasmo górskie i historyczna kraina w Niemczech
 Jean Effel – francuski rysownik